Příjmení Urbanec či Urbancová mělo v roce 2013 v Česku 1 616 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Antonín Urbanec – český orientační běžec
 Bartolomej Urbanec (1918–1983) – slovenský skladatel vážné hudby
 Eliška Urbancová – česká modelka, účastnice soutěží Miss
 Jiří Urbanec (1932–2014) – český literární historik
 Karel Urbanec (1845–1891) – český bankéř
 Kateřina Rusinová, rodným příjmením Urbancová (* 1975) – česká lékařka a herečka především dětských rolí
 Ondřej Urbanec – český baskytarista, člen skupiny 100°C
 Rudolf Urbanec (1907–1976) – český dirigent, skladatel a vojenský kapelník

Související články 
 Urban – křestní jméno
 Urban – příjmení
 Urbánek – příjmení
 Erban – příjmení

Externí odkazy 
 

Česká příjmení